M44 bezeichnet
 eine Autobahn in Ungarn, siehe Autópálya M44
 den offenen Sternhaufen Messier 44, auch M44 oder Praesepe genannt
 eine Version des russischen Repetiergewehrs Mosin-Nagant
 die Panzerhaubitze M44
 eine Lokomotivbaureihe der Ungarischen Staatsbahnen, siehe MÁV-Baureihe M44
 ein Ottomotor von BMW, siehe BMW M44

M44